Списак наивних уметника Србије је приказ значајнијих уметника народа и народности који су живели или данас живе на територији Републике Србије од прве половине 20. века.

А 
 

 Адам, Мезин, наивни сликар
 Арсић, Милутин, наивни сликар

Б 

 Бобош, Владимир (1906—1978), реалиста, сликар наиве
 Башићевић, Илија-Босиљ (1895—1972), сликар маргиналне уметности 
 Биреш, Михал (1912—1981), сликар наиве
 Борош, Владимир, сликар наиве
 Бачур, Јан (1937), наивни сликар
 Балан, Мари, наивни сликар

В 

 Варгова, Марија (1954), наивни сликар
 Варга, Штефан (1959), наивни сликар
 Вењарски, Јан (1928—1985), наивни сликар 
 Вењарски, Ондреј (1930), наивни сликар 
 Вереска, Зузана (1955), наивни сликар

Г 

 Гарај, Јан (1903—2003), наивни сликар
 Гержа, Михал (1948—2013), наивни сликар
 Глозик, Јан (1957), наивни сликар
 Глозик, Павел (1968), наивни сликар
 Глигоријевић, Драган, наивни сликар
 Георгијев, Георге, наивни сликар
 Голаш, Владимир (1984), наивни сликар

Д 

 Доламе, Ануце, наивни сликар
 Доклсан, Софија, наивни сликар
 Динић, Миланка, наивни сликар
 Дворачко, Ласло, наивни сликар
 Давидовић, Миле, наивни сликар

Ђ 

 Ђуришова, Катарина (1931—2011), наивни сликар

Е

Ж 

 Жолнај, Јан (1953), наивни сликар
 Живадиновић, Слободан, наивни сликар

З 

 Зарић, Зоран, наивни сликар

И

Ј 

 Јармоцки, Зузана (1966), наивни сликар
 Јанковић, Јаниш Анамарија (1950), наивни сликар
 Јонаш, Мартин (1924—1996), наивни сликар
 Јеројка, Виоре, наивни сликар
 Јонаш, Сузана (1929), наивни сликар
 Јовић, Томислав (1930), наивни сликар
 Јовановић Мирослав, наивни сликар
 Јонаску Софија, наивни сликар
 Јухас, Поволни, Павле  (1946), наивни сликар

К 

 Књазовиц, Јан (1925—1984), сликар наиве 
 Котваш, Ана (1955) сликарка наиве 
 Карлечикова-Северини, Катарина (1937), наивни сликар 
 Књазовиц-Мијаиловић, Ана, наивни сликар
 Кончак, Мартин (1969), наивни сликар
 Корењ, Нада (1964), наивни сликар
 Кожикова, Катарина (1926—2007), наивни сликар
 Кришан Хлавати, Марија (1975), наивни сликар

Л 

 Лацко, Павел (1927—1976), наивни сликар
 Ленхарт, Ондреј (1928), наивни сликар
 Ленхартова, Ана (1952), наивни сликар
 Лаврош, Јурај (1952), наивни сликар
 Лукачова, Ана (1976), наивни сликар

Љ 

 Љаврош, Павељ (1958), наивни сликар

М 

 Маринковић, Мирослав (1928), наивни сликар
 Милојевић, Добросав (1948), наивни сликар
 Јонаш, Мартин, сликар, представник наивне уметности и један је од оснивача ковачичке наиве. 
 Марков, Мартин (1954), наивни сликар
 Маран, Ануика, наивни сликар
 Моторишеску, Мариора, наивни сликар
 Михаиловић, Драган, наивни сликар
 Марков, Розалија (1956), наивни сликар
 Маринковић, Милисав-Мића, наивни сликар
 Мајорска, Ана, (1947), наивни сликар
 Мијаиловић Књазовиц, Наташа (1977), наивни сликар

Н

О 

 Онкуји, Ане, наивни сликар

П 

 Пал, Мартин (1960), наивни сликар
 Павелка Хлавати, Ана (1955), наивни сликар
 Павлов, Ана (1954), наивни сликар
 Палушка, Мартин (1913—1984), наивни сликар 
 Поволна, Михал (1935), наивни сликар
 Пује, Флчорике, наивни сликар
 Пекас, Слободан, наивни сликар
 Поволни, Михал (1952), наивни сликар
 Петрашова, Бисерка (1980), наивни сликар
 Пилх, Ондреј (1938—1992), наивни сликар

Р 

 Рашић, Милан (1931), наивни сликар
 Радивојевић, Јеремија, наивни сликар

С 

 Стојков, Сава (1925—2014), сликар наиве
 Стракушек, Јан (1926), сликар наиве 
 Сокол, Јан (1909—1982), сликар наиве
 Соколова, Алжбета (1953—2011), сликар наиве
 Станојевић, Слободан (1958), наивни сликар 
 Светлик, Павел (1965), наивни сликар
 Свитлик, Виерослава (1973), наивни сликар
 Светликова, Ева (1936—2001), наивни сликар
 Свериниова, Ана (1952—2004), наивни сликар
 Смољеновић, Жарко, наивни сликар
 Србовић, Загорка, наивни сликар
 Старакушек, Јан (1926), наивни сликар
 Створцова Сања (1992), наивни сликар

Т 

 Терзић, Драго (1956), наивни сликар
 Томан, Магдалена (1999), наивни сликар

Ћ

У

Ф 

 Чет, Флорика, наивни сликар

Х 

 Харди, Еуфемија (19456), наивни сликар
 Хајко, Павел (1952), наивни сликар 
 Халупова, Зузана (1925—2001), најпознатија наивна сликарка из Ковачице 
 Хавијар, Јозеф (1956), наивни сликар 
 Хлпка, Јан (1965), наивни сликар
 Хрк, Павел (1922—1996), наивни сликар
 Хорничек, Павел (1946), наивни сликар
 Холубекова, Зузана (1955), наивни сликар
 Хусарик, Марија-Хлавати (1975), наивни сликар
 Хусарик, Јан (1942), наивни сликар
 Хусаркова, Ева (1942), наивни сликар
 Хриешик, Томаш (1956), наивни сликар 
 Хрћан, Весна (1968), наивни сликар 
 Хавранова, Марија (1966), наивни сликар
 Хусарикова, Зузана (1986), наивни сликар
 Хркова, Ева (1985), наивни сликар
 Храшко, Мирослав (1990), наивни сликар

Ц 

 Цицка, Павел (1961), наивни сликар

Ч 

 Чет, Флорика, наивни сликар
 Чижикова, Алжебет (1936), наивни сликар
 Чувар, Мартин (1945), наивни сликар

Џ

Ш 
 Ширка, Јанко (1961), наивни сликар
 Шћербова, Ана (1968), наивни сликар

Види још 
 Савремено наивно сликарство у Србији
 Наивно сликарство Словака у Србији
 Галерија наивне уметности у Ковачици

Литература 
 Lidija Ćuk-Jovanović, Vojislav Jovanović, Katarina Đokić, Srpsko naivno slikarstvo sa aspekta kolektivno nesvesnog Enagrami, vol. 26, januar-jun 2004, br. 1-2.
 Bošković M. Maširević М, Samouki likovni umetnici u Srbiji,Torino, 1977.
 Oto Bihalji-Merin, Nebojša Bato Tomašević, Enciklopedija naivne umetnosti sveta, Beograd, 1984.
 Krstić N. Naivna umetnost Srbije, SANU, Jagodina, 2003. 
 Krstić N. Naivna i marginalna umetnost Srbije, Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, Jagodina, 2007.
 Krstić N. Outsiders, katalog, Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, Jagodina, 2013.
 Krstić N. Bajka o gradovima, monografija, Jagodina, 2014.
 Бошковић М, Маширевић М, Монографија наивне уметности, Јагодина 1979.
 Музеј наивне уметности Светозарево 1960-1985, МНУ, Јагодина 1985.
 Стошић Ј, Јагодински круг наивних ументика, МНУ, Јагодина, 2001.
 Врачевић М, Монографија наивне ументости, Јагодина, 2002.
 Крстић Н, Наивна уметност у Србији, МНУ Јагодина 2004.
 Келемен В, Наивно сликарство у Југославији, Загреб, 1977.
 Димитријевић К, Наива у Југославији, Београд 1979.
 Крстић Н, Рашић М, Наивна уметност Србије, Београд, 1993.
 Врачевић Н, Рашић М, Наивна уметност Србије, Београд, 2003.

Спољашње везе 
 Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини
  Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka
 Slikari savremeni članovi Galerije naivne umetnosti 
 Naivni slikari Kovačice i Padine
  Словачко наивно сликарство у Србији - колекција Галерије Бабка Ковачица 

Наивна уметност у Србији
Наивни уметници Србије
Списак наивних уметника Србије